Le terme poncif a différentes acceptions :
 En céramique, un poncif est un calque à petits trous qui permet de reporter un dessin préparatoire vers une surface à peindre.
 En linguistique, un poncif est un lieu commun.